Jingtai bezeichnet:

 den Kaiser in der chinesischen Ming-Dynastie, siehe Jingtai;

 den Kreis Jingtai (景泰县) der bezirksfreien Stadt Baiyin in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Jingtai (Baiyin);
 die Großgemeinde Jingtai (景台镇) des Autonomen Kreises Yitong in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Jingtai (Yitong).